Марал Сергазиевич Итегулов (; род. 26 июля 1953; , Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический и общественный деятель, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІІ и IV созывов (2004—2011).

Биография 
Марал Сергазиевич Итегулов Родился 26 июля 1953 года в г. Шалкар

В 1976 году окончил факультет инженерной физики Московского энергетического института по специальности инженер-электрофизик.

В 1995 году окончил финансово-кредитный факультет института рынка при Академии государственного управления по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1976 году инженером в Алматинском энергетическом научно-исследовательском институте.

С 1977 по 1979 годы — инженер-наладчик, старший инженер, начальник ПТО Актюбинского управления «Казспецавтоматика».

С 1979 по 1984 годы — инструктор, завсектором, завотделом Актюбинского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1984 по 1986 годы — мастер, начальник цеха «Актюбрентген».

С 1987 по 1991 годы — второй секретарь Новороссийского (Хромтауского) райкома Компартии.

С 1992 по 1994 годы — главный специалист Антимонопольного комитета, Директор АО «Центр поддержки бизнеса», Фонда поддержки предпринимательства и развития бизнеса Актюбинской области.

С 1995 по 1996 годы — первый заместитель Председателя правления Государственного реабилитационного банка.

С 1997 по 2001 годы — гендиректор казахстанско-американского СП «FIAL».

С 2002 по 2003 годы — советник акима Западно-Казахстанской области.

В настоящее время советник председателя правления ТОО финансовое кредитное товарищество «Батыс».

С 1994 по 1995 годы — депутат Верховного Совета Казахстана XIII созыва от Актюбинского избирательного округа № 21 Актюбинской области.

С 2004 по 2011 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІІ и IV созывов от избирательного округа № 11 Актюбинской области, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Награды и звания 
 Орден Курмет (2007)
 Орден Парасат (2015)
 Награждён правительственными и юбилейными государственными медалями Республики Казахстан.

Примечания 

Выпускники МЭИ
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана III созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Функционеры ВЛКСМ
Члены партии «Аманат»
Почётные граждане Актобе
Члены КПСС